Quissama kan syfta på följande platser:

Angola 

 Município Quiçama, kommun, provinsen Luanda,

Brasilien 

 Quissamã, kommun, Rio de Janeiro,

Se även 
 Parque Nacional da Quiçama

Robotskapade Angolaförgreningar
Robotskapade Brasilienförgreningar